

События 
 Московское войско разгромило татар под Рязанью и убило сына Улуг-Мухаммеда Мустафу
 1443—1458 — Король Неаполя Альфонс Арагонский.
 1443-начало 1444 — Новый крестовый поход против турок. Войска венгров, поляков (король Владислав), сербов (князь Бранкович) и валахов под командованием Яноша Хуньяди дважды разбивают войско Мурада II и занимают Софию и балканские перевалы. Заключение мира на 10 лет на выгодных для союзников условиях.
 Начато строительство дворца в Берлине.
 Восстание в Албании возглавил Скандербег (Георгий Кастриот (1405—1468)).
 Иерусалимский собор православной церкви. Проклята Флорентийская уния.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1443 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1443 году

См. также